Модули на Международната космическа станция

 Отсек за скачване Пирс (отсек за скачване 1)
 Отсек за скачване Поиск (отсек за скачване 2)

Други модули за скачване на Руския орбитален сегмент
 Скачващ товарен модел
 Универсален скачващ модул

Други модули за скачване на МКС
 Юнити (Възел 1)
 Хармъни (Възел 2)
 Транквилити (Възел 3)
 Херметизиран адаптер за скачване

Вижте също 
 Мини-изследователски модули

Компоненти на МКС